Červená hora nebo Červená Hora má více významů:

 jméno hory
Červená hora (Hrubý Jeseník) (1333 m n. m.) – hora v Hrubém Jeseníku
 Červená hora (Nízký Jeseník) (749 m n. m.) – nejvyšší bod v okrese Opava
 Červená hora (Javoří hory) (746 m n. m.) – hora v Javořích horách
 Červená hora (Svitavská pahorkatina) (609 m n. m.) – hora ve Svitavské pahorkatině, na katastru obce Mladějov na Moravě v okrese Svitavy
 Červená hora (Žihelská pahorkatina) (510,1 m) – vrchol v Žihelské pahorkatině, severovýchodně od Mariánského Týnce v okrese Plzeň-sever
 Červená hora (486 m) – vrch severně od Slap v okrese Praha-západ
 Červená hora (Kladská kotlina) (399 m n. m.) – vrch v Polsku v oblasti Kladska

 jméno obce
 Červená Hora – obec v okrese Náchod

 jméno hradu
 Červená Hora (hrad) – hrad u obce Červená Hora

Podobné názvy 
 Červený vrch
 Červený kopec